

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Benjamin Ramaroson (1955- ), archevêque de Madagascar ;
 Bruno Ramaroson Andriantavison, Ministre malgache ;
 Nadine Ramaroson ( ? -2011), femme politique malgache ;

Homonymie
Homonymie de patronyme